Tännichtgrund steht für:
 Tännichtgrund (Dippoldiswalde) (mit dem Reichstädter Bach), Nebental der Roten Weißeritz in Dippoldiswalde, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Tännichtgrund (Dresden) (mit dem Tännichtgrundbach), linkselbisches Tal im Westen der kreisfreien Stadt Dresden und der Gemeinde Klipphausen im Landkreis Meißen, Sachsen
 Tännichtgrund (Tharandter Wald) (mit dem Colmnitzbach), Bachtal im Tharandter Wald im Grenzgebiet der Landkreise Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Mittelsachsen, Sachsen